Лосиха — самка лося, а также топоним и гидроним в России:

Топоним 
 Лосиха — село в Косихинском районе Алтайского края.
 Лосиха — разъезд в Первомайском районе Алтайского края.

Гидроним 
 Лосиха (приток Оби) — река в Алтайском крае.
 Лосиха (приток Большого Анюя) — река в Чукотском автономном округе.
 Лосиха (приток Каракана) — река в Новосибирской области.

См. также 
 Лоси (значения)